NSE har flere betydninger og optræder som flere forkortelser:

 National Stock Exchange of India – en børs i Mumbai
 Nu Skin Enterprises – en amerkansk multi-level marketing-virksomhed